Franco Brambilla ist der Name folgender Personen:

* Franco Brambilla (Erzbischof) (1923–2003), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Viminacium
 Franco Brambilla (Illustrator) (* 1967), italienischer Illustrator
 Franco Giulio Brambilla (* 1949), italienischer Geistlicher, Bischof von Novara